Должность президента России занимало всего 3 лица с момента её введения 24 апреля 1991 года.

Список президентов

Исполняющие обязанности

Результат последних выборов 
В диаграмме и таблице приведены данные об итогах голосования 2018 года. Число избирательных комиссий субъектов Российской Федерации — 85. Явка избирателей на выборах президента России на территории страны составила 67,54 %.

Временная шкала

Примечания

См. также 
 Правители Российского государства
 Список супругов российских правителей
 Лысый — волосатый
 Первая леди Российской Федерации

Президенты Российской Федерации
Россия
Списки персоналий России